Гондомар — топоним:
 Гондомар — город и муниципалитет, провинция Понтеведра в автономном сообществе Галисия, Испания.
 Гондомар — город, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порту, Португалия.
 Гондомар — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Гондомар — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.